Le Rallye Dakar 2023 est la  édition du Rallye Dakar. Il est organisé par Amaury Sport Organisation (ASO) et se déroule du  au  en Arabie saoudite. Ce sera la quatrième fois que l’Arabie saoudite accueillera l’événement. Pour la deuxième année consécutive, l’épreuve sera également la première manche du Championnat du Monde des Rallyes-Raid.

Le tracé du parcours a été présenté le 5 juin 2022. Il commencera à un "Sea Camp" près de Yanbu, sur la côte de la mer Rouge, et se terminera à Dammam, sur la côte du golfe Persique. Le parcours revient dans l’océan de dunes de l'« Empty Quarter » cette année avec trois étapes, dont l’étape marathon. Le parcours comprendra 70% de nouvelles pistes, moins de liaisons et 5000 kilomètres de spéciales. Le parcours détaillé est dévoilé en novembre. Il a été décrit comme plus long, plus difficile et avec plus de dunes.

Faits marquants  
 Quatrième édition du Rallye Dakar à se disputer en Arabie saoudite.
 Troisième édition du Rallye Dakar à comporter un prologue. Il se dispute la veille du départ officiel, le .
 Lors de la  étape, Mason Klein remporte son premier succès d'étape sur un Dakar.
 Il est imité par Luciano Benavides lors de la  étape.
 En raison de fortes inondations, le parcours des étapes 6 et 7 est modifié. Le bivouac étant impossible à installer à Al Duwadmi, le parcours chronométré de l'étape 6 est légèrement raccourcie et les concurrents iront en liaison directement à Riyad. Les  et  étape sont finalement inversées, avec un bivouac marathon organisé à Al Duwadmi. La  étape est finalement neutralisée pour les motos et quads en raison de l'état de fatigue avancé des concurrents.
 Lors de la  étape, le leader de la catégorie camion Ales Loprais percute un spectateur qui prenait des photos derrière une dune. Ce dernier décède d'une crise cardiaque alors qu'il était transporté vers l'hôpital. Loprais et son équipage se retirent alors de la course.

Parcours

Étapes 

Sources: France Racing et L'Équipe

Participants

Engagés

Déroulement de l'épreuve

Motos 
Après le prologue remporté par Toby Price, c'est Ricky Brabec qui remporte la première étape. Celle-ci est surtout marquée par l'abandon du tenant du titre et champion du monde en titre Sam Sunderland, victime d'une chute. Les deux étapes suivantes sont remportés par les jeunes Mason Klein et Daniel Sanders. Mais la  étape est aussi marquée par l'abandon d'un ancien vainqueur, Ricky Brabec, victime d'une chute.
 
La  étape est compliquée pour l'équipe Hero : Joaquim Rodrigues abandonne sur chute, Ross Branch est victime d'ennuis mécaniques et Sebastian Bühler est tombé en panne d'essence. Mason Klein perd lui 10 minutes sur un problème d'alimentation d'essence, et laisse ainsi Sanders consolider sa position de leader; tandis que Joan Barreda remporte sa  victoire d'étape sur un Dakar. Le lendemain prend une toute autre tournure : Barreda chute et perd 14 minutes sur le vainqueur du jour, Adrien van Beveren. Il s'agit là du  succès de Honda sur le Dakar. Alors leader de l'épreuve, Daniel Sanders connaît un coup de fatigue, mal remis d'une blessure contracté sur le Dakar 2022. Il perd ainsi 27 minutes, et laisse la tête du général à Skyler Howes. L'Américain consolide sa position le lendemain en terminant deuxième de l'étape, derrière son coéquipier Luciano Benavides.

À la suite des fortes pluies et de l'état de fatigue générale du peloton, la  étape est annulée pour les motos. Ross Branch remporte l'étape le lendemain, devenant ainsi le  vainqueur différent en autant d'étapes. Pénalisé par leur position d'ouvreur, Price, Howes et Benavides perdent aux alentours de 15 minutes chacun. Cela ressert le classement général avant la journée de repos : Skyler Howes mène l'épreuve avec seulement 1 minutes et 13 secondes d'avance sur Kevin Benavides et Mason Klein. 8 pilotes se tiennent en moins de 9 minutes au général.

Quads

Autos

Prototypes légers

SSV

Camions

Vainqueurs d'étapes

Classements finaux

Motos

Quads

Autos

Prototypes légers

SSV

Camions

Performances individuelles par étapes 
Cette section détaille les résultats des principaux concurrents étape par étape, ainsi que leur position au classement général.

Motos

Quads

Autos

Prototypes légers

SSV

Camions

Notes et références

Liens externes 
 

Rallye Dakar
Compétition motocycliste en Arabie saoudite
Sport automobile en 2023
Sport motocycliste en 2023
Sport en janvier 2023
Compétition automobile en Arabie saoudite
Sport en Arabie saoudite en 2023
Événement sportif international en Arabie saoudite